Love metal is een subgenre binnen gothic metal.

De eerste, en momenteel enige bekende love metal-groep, is het Finse HIM (afkorting van His Infernal Majesty). Zij waren eveneens de bedenker van het genre. Omdat de zanger het beu was dat interviewers hem de hele tijd vroegen welk genre HIM eigenlijk speelde, noemden ze hun vierde album Love Metal, als antwoord op al die vragen. Dit is ook het eerste album waar zanger Vill Valo niet op de cover staat, in plaats daarvan staat het symbool van de groep op de cover.

De teksten gaan over liefde en de dood. Hun teksten zijn meestal raadselachtig en hebben geen duidelijke betekenis. HIM doet dit omdat ze vinden dat hun fans en luisteraars hun eigen interpretatie moeten volgen, niet de voorgekauwde interpretaties zoals bij andere bands het geval is.

Aangezien veel metalgroepen ergens het pentagram gebruiken, en HIM "Love" metal wil spelen, gebruiken ze als symbool een combinatie tussen een hart en het pentagram, beter bekend als het heartagram.

Gothic metal